Příjmení Vaughn nese více osobností:

 Cassius Vaughn (* 1987) – americký hráč amerického fotbalu
 Matthew Vaughn (* 1971) – britský filmový producent, scenárista a režisér
 Robert Vaughn (1932–2016) – americký herec
 Vince Vaughn (* 1970) – americký herec a bavič